

Geografia
Salamanca – città della Spagna
 Salamanca – città del Cile
 Salamanca – città del Messico
 Salamanca – città dello stato di New York
 Salamanca – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
 Salamanca – città del Perù
 Salamanca – quartiere di Madrid
 Isola di Salamanca – isola nel Mare Caraibico

Persone
Amaia Salamanca – attrice spagnola
Carlos Salamanca – tennista colombiano
Daniel Salamanca – politico boliviano

Sport
 UD Salamanca – squadra di calcio di Salamanca

Altro
 Salamanca – uno dei primi modelli di locomotiva a vapore